Southfields (wijk), een wijk in Londen
 Southfields (metrostation), een metrostation in deze wijk
 Southfields (mediabedrijf), een Nederlands televisieproductiebedrijf dat voorkomt uit Infostrada Productions